Леони́д Леони́дович Ле́бедев (род. 2 мая 1956 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский предприниматель, продюсер, политический деятель. В 1990-х – начале 2000-х годов был совладельцем группы «Синтез», с 2002 по 2015 год член Совета Федерации ФС РФ. Член партии «Единая Россия».

Биография 
Леонид Леонидович Лебедев родился 2 мая 1956 года в Москве. В 1979 году окончил Московский институт химического машиностроения по специальности «инженер-механик», обучение проходил на факультете конструирования химических, нефтехимических, криогенных машин и оборудования. 

После окончания вуза, в начале 1980-х работал экспертом Торгово-промышленной палаты СССР, позже был сотрудником «Москонцерта» и его производственных подразделений. 

В 1988 году стал одним из основателей, президентом, генеральным директором советско-американского, а позже – советско-британского предприятия «Синтез Интернейшнл». СП осуществляло экспорт удобрений, нефтепродуктов, металлов, хлопка и импортировало оборудование для ведущих советских, а позднее российских, промышленных предприятий, трубы, насосы, автопогрузочное оборудование, тракторы и трейлеры. 

Параллельно Лебедев занимался творческой деятельностью: вплоть до 1983 года работал звукорежиссёром рок-группы «Автограф», а в 1989 году совместно со своими партнёрами Марком Гарбером и Александром Кутиковым создал звукозаписывающую студию «Синтез-рекордс». Созданная компания стала конкурентом фирмы «Мелодия». На студии «Синтез-рекордс» записывались Олег Газманов, группы «Машина времени» и «Nautilus Pompilius». Позже, партнёры приобрели Рижский завод грампластинок, чтобы не зависеть от «Мелодии», и дали ему новое название - «Ритонис». 

В 1990 году занимал должность председателя правления ТОО «Синтез Корпорейшн» и председателя совета директоров АКБ «Объединённый городской банк».  

В 1992 году Лебедев основал компанию «Негуснефть», которая получила права на освоение в Ханты-Мансийском автономном округе небольшого Варынгского месторождения. Как утверждали РИА «Новости», компания «Негуснефть» стала первой частной нефтяной компанией в России, созданной с «нуля» в 1992 году, а не в результате приватизации государственных активов. В середине 90-х годов через «Синтез» в год оборачивалось порядка 15 млн тонн бензина, дизельного топлива, мазута и т. п., что составляло около 10 % всех нефтепродуктов, произведённых в России. 

В течение 4 лет, с 1992 по 1996 год, Леонид Лебедев работал председателем правления АКБ «Инвестиционная банковская корпорация». В 1994 году он вошёл в совет директоров «Нижневартовскнефтегаза» и находился там вплоть до 1997 года. В 1995 году им было основано ЗАО «Корпорация Синтез» (Sintez corporation). В 1999 году основал первое горнорудное предприятие в Чувашии — Порецкий гипсово-ангидритовый комбинат (ОАО «ГиПор»). В 2000 году Лебедев являлся единственным владельцем группы «Синтез», однако уже вскоре вышел из состава учредителей. 

С 2002 по 2015 год был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

В 2005 году Леонид Лебедев вместе с режиссёром Валерием Тодоровским и бывшим топ-менеджером «Проф-Медиа» Вадимом Горяиновым основали продюсерскую компанию «Красная стрела». За последующие 3 года компания выпустила 7 фильмов, включая музыкальную комедию «Стиляги», получившую впоследствии ряд профессиональных наград.

Летом 2008 года Лебедев приобрёл 43 % акций ТГК-2, для чего был привлечён кредит Сбербанка на 18,6 млрд рублей. В качестве бизнес-партнёра в проекте участвовал энергетический концерн Германии RWE. Юристы «Синтеза» зарегистрировали компанию «Корес Инвест» и выставили оферту на выкуп оставшихся акций ТГК-2. Но затем RWE вышла из планировавшегося совместного энергетического предприятия, что привело российского партнера к сложному финансовому положению. 

Расходы по инвестпрограмме в сумме 800 млн долларов США должен был понести «Синтез». После падения рынка в 2008 году, к выкупу было предъявлено акций на 16 млрд рублей. В том же году Лебедев обратился в суд с иском к компании «Корес-Инвест» о том, что компания не была уполномочена на выставление оферты. В декабре 2008 года ТГК-2 внесли в правительственный список предприятий, которым была оказана государственная помощь. 

С 2015 года, после сложения полномочий члена Совета Федерации, Лебедев сосредоточился на продюсерской работе.

Деятельность в Совете Федерации ФС РФ 
В 2002 году был избран членом Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Чувашской Республики. Входил в состав Временной Комиссии Совета Федерации по анализу правоприменительной практики в сфере законодательства РФ по вопросам собственности, был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, входил в состав Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям.  

С 2006 по 2015 годы был членом партии «Единая Россия». Является соавтором пяти законопроектов.

Продюсерская работа 
С 1995 года Леонид Лебедев является кинопродюсером и продюсирует фильмы в России и США (дочь Юлия является сопродюсером фильмов в США). Общая фильмография Леонида Лебедева по версии IMBD включает в себя 24 фильма.

 Безупречный (2019): «Эмми 2020: лучший телевизионный фильм»; Золотая награда Дерби; Телевизионная премия OFTA; Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в ограниченном сериале или фильме; Премия ГАЛЕКА за лучшую телеигру — актёр; Премия OFTA за лучшую мужскую роль в кинофильме или ограниченном сериале; Премия Голливудской ассоциации критиков в середине сезона;
 Дорогие белые (сериал, 2017—2019): AAFCA Award 2017: входит в десятку лучших сериалов; Приз Humanitas Prize 2020: награда в категории 30 минут; Юг к юго-западу 2017: Приз зрительских симпатий в категории телесериалов;
 Диана (2018): Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса: премия за лучшую женскую роль; Национальное общество кинокритиков: Премия за лучшую женскую роль;
 Географ глобус пропил (2014): Одесский международный кинофестиваль: гран-при «Золотой герцог» и приз зрительских симпатий; премия «Ника»: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссёр, лучший саундтрек к фильму; премия «Золотой орел»: лучший режиссёр, лучшая мужская роль, лучшая женская роль; премия Гильдии кинокритиков России 2013: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль; XXIV Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр»: главный приз, Лучшая мужская роль, Лучший саундтрек, приз жюри кинопроката, специальный приз журнала The Hollywood Reporter;
 Небесные жены луговых мари (2012): Гран-при кинофестиваля New Horizons (Вроцлав);
 Стиляги (2008): премия «Ника»: лучший игровой фильм (2009), Золотой орел (2010): лучший игровой фильм.

 2020 Мои волосы хотят убивать (исполнительный продюсер)
 2019 Безупречный (исполнительный продюсер)
 2017—2019 Дорогие белые (сериал, один из исполнительных продюсеров, — 20 серий)
 2018 Диана (исполнительный продюсер)
 2018 Будто во сне (исполнительный продюсер)
 2018 Монстры и люди (исполнительный продюсер)
 2017 Death of the Sheik (исполнительный продюсер)
 2017 Ужин (исполнительный продюсер)
 2014 Ангелы революции (продюсер)
 2014 Поддубный (продюсер)
 2014 Пророк (продюсер)
 2014 Честь (продюсер)
 2014 Уважаемые белые люди (исполнительный продюсер)
 2013 Географ глобус пропил (продюсер)
 2012 Небесные жены луговых мари (продюсер)
 2011 Хороший доктор (исполнительный продюсер)
 2010 Детям до 16… (продюсер)
 2009 Пикап: Съем без правил (продюсер)
 2009 Кислород (продюсер)
 2008 Стиляги (продюсер)
 2008 С.С.Д. (Страшилки Советского Детства) (продюсер)
 2007 Тиски (продюсер)
 1995 Музыка для декабря (продюсер)

Благотворительность 
Леонид Лебедев поддерживает культурные проекты в области кинематографии, изобразительного искусства, книгоиздания и других сферах, оказывает помощь Русской Православной Церкви. Пожертвовал средства на строительство двух храмов, возведенных в Чебоксарах. По его инициативе в 2003 году был создан Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии (Фонд «Чувашия»), который поддерживает в регионе различные инициативы в области культуры, здравоохранения и образования. Являлся одним из спонсоров выставки российского искусства в музее Гуггенхайм в Нью-Йорке в 2005 году, приуроченной к 60-летию создания ООН. В рамках выставки впервые за пределами России представлена ретроспектива русского искусства от икон XII века до современных художественных объектов. В 2011 году Леонид Лебедев награждён орденом РПЦ святителя Иннокентия за поддержку издания книги «Православие в Китае», а также награждён за свою благотворительную деятельность орденом митрополита Московского и Коломенского и орденом Сергия Радонежского.

Иск Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику 
В 2001 году Лебедев оформил акционерное соглашение с бизнесменами Виктором Вексельбергом и Леонидом Блаватником, которое закрепляло за Лебедевым право на 15 % нефтяного бизнеса и, в частности, 15 % прибыли OGIP, через которую они владели акциями ТНК. Ранее Лебедев помог Блаватнику и Вексельбергу осуществить приватизацию 40 % ТНК, внеся $25 млн, а также свою долю 1,8% в головной компании и 10,5% в производственной компании «Нижневартовскнефтегаз».

В 2013 году, после объединения с ВР, ТНК-ВР была продана «Роснефти» за 55 миллиардов долларов, в течение года Лебедев пытался добиться выплаты двух миллиардов долларов — 15% от суммы, полученной его партнерами от сделки с «Роснефтью». В связи с тем, что акционерное соглашение в 2001 году было заключено в США, в 2014 году Лебедев обратился в суд Нью-Йорка с иском к Блаватнику и Вексельбергу на два миллиарда долларов. 

Адвокаты Блаватника и Вексельберга утверждали, что ответчики выплатили Лебедеву 600 миллионов долларов. Однако Лебедев в своем исковом заявлении заявлял, что это была только первоначальная выплата, а следовательно, его бывшие партнеры за долю в ТНК-BP расплатились ним лишь частично. По состоянию на 2022 год, решение судом не вынесено. В 2019 году суд в Нью-Йорке отклонил иск Лебедева, и тот обжаловал решение. В феврале 2021 года апелляционный суд штата Нью-Йорк постановил, что судебный процесс владельца группы «Синтез против его бывших партнеров, миллиардеров Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, должен быть продолжен, а иск Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику на $2 млрд был возвращён в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Дело ТГК-2 
В 2016 году владеющая 0,0045% ТГК-2 компания Lonicera Participation Corp. обратилась в УМВД России по Тверской области из-за якобы невыплаченных дивидендов с 2009 по 2015 год и якобы похищенных у ТГК-2 средств в размере $220 млн. В Тверской области в отношении Лебедева было возбуждено уголовное дело, а проверка законности возбуждения уголовного дела показала многочисленные нарушения и злоупотребления в действиях должностных лиц. 

Среди выявленных нарушений, вызывающих сомнения в объективности расследования и оснований возбуждения уголовного дела, были такие факты, как передача собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов третьим лицам: документы из дела оказались в США в распоряжении нью-йоркских адвокатов Вексельберга и Блаватника.

Как пишет «Новая газета», предмет уголовного дела (якобы имевший место быть вывод денег) отсутствует уже хотя бы по той причине, что речь идет об обычной бизнес-сделке, в рамках которой для ТГК-2 была приобретена ТЭЦ в Македонии, причем станция была поставлена на баланс в июне 2016 года, то есть за несколько месяцев до предъявления Лебедеву претензий со стороны следствия. Сомнения журналистов «Новой газеты» вызвал тот факт, что заявитель обратился в УМВД России по Тверской области 6 сентября 2016 года, а менее чем через сутки – 7 сентября - подполковник Алексей Пушкарёв вынес 23-страничное постановление о возбуждении уголовного дела, в котором Лебедев был указан в качестве подозреваемого. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов Тверской области запрашивали в других странах информацию и документы, никак не связанные с ТГК-2, которые также появившиеся впоследствии в США у адвокатов Вексельберга и Блаватника, оспаривающих иск Лебедева по делу о взыскании двух миллиардов долларов США с Блаватника и Вексельберга. 

СМИ неоднократно утверждали, что уголовное дело против Лебедева было заказано Вексельбергом и Блаватником с целью принудить Лебедева отказаться от иска на два миллиарда долларов к инициаторам возбуждения уголовного дела.

Состояние 
По данным ежегодного рейтинга Forbes, в 2021 году Лебедев занимал 162-е место в списке богатейших бизнесменов России, издание оценивало состояние Лебедева в 750 млн долл.

Оценка

Награды 
 Орден Почёта
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Орден Преподобного Сергея Радонежского (РПЦ)
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (РПЦ).

Примечания 

Лауреаты премии «Ника»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Миллиардеры России
Театральные продюсеры России
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Персоналии:Москонцерт